Selezniov, Seleznev (masculin ; ) ou Selezniova, Selezneva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alekseï Selesnieff (1888–1967), joueur d'échecs russe ;
 Anna Selezneva (1990-), mannequin russe ;
 Guennadi Selezniov (1947-2015), homme politique russe ;
 Iakov Selezniov (1989-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Larissa Selezniova (1963-), patineuse artistique soviétique ;
 Yevhen Seleznyov (1985-), footballeur ukrainien.

Patronyme russe